Rohrberg kan syfta på:

Geograf

Tyskland 

 Rohrberg, Sachsen-Anhalt, kommun, Sachsen-Anhalt, 
 Rohrberg, Thüringen, kommun, Thüringen,

Österrike 

 Rohrberg (kommun), Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz,